Пызеп:

 Пызеп (нижний приток Чепцы) — нижний приток Чепцы
 Пызеп (верхний приток Чепцы) — верхний приток Чепцы